Фрэнк Хе́йдок (; 29 ноября 1940, ) — английский футболист, центральный хавбек.

Футбольная карьера 
Уроженец Экклза (на тот момент — графство Ланкашир), Хейдок начал играть в футбол в молодёжной команде «Блэкпула». С 1957 по 1960 год играл в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед». В декабре 1959 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, а 20 августа 1960 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в матче Первого дивизиона против «Блэкберн Роверс». Выступал за «Юнайтед» на протяжении трёх сезонов, сыграв в общей сложности 6 матчей (все — в рамках чемпионата).

В августе 1963 года перешёл в «Чарльтон Атлетик» за 10 000 фунтов стерлингов. Провёл в «Чарльтоне» два с половиной сезона, сыграв в общей сложности 90 матчей и забив 5 мячей.

В декабре 1965 года перешёл в «Портсмут». Провёл за команду 79 матчей и забил 1 гол.

В феврале 1969 года стал игроком клуба «Саутенд Юнайтед», за который провёл 37 матчей и забил 4 мяча. Впоследствии выступал за «Флитвуд Таун».

Статистика выступлений

Семья 
Брат Фрэнка, , также был профессиональным футболистом и выступал за «Манчестер Сити», «Кру Александра», «Гримсби Таун» и «Стокпорт Каунти».

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте Neil Brown's Post-War Football League Players Database 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»